El término armagedón y sus variantes (como Har Megiddo) pueden referirse a:
 Armagedón, en varias religiones y culturas, es el lugar de la batalla final entre el Bien y el Mal (donde gana el Bien).
 Armage (virus).
 Carmageddon, videojuego de carreras protagonizado por vehículos de todo tipo que vuelan por los aires y se chocan y atropellan peatones.
 Megiddo (montaña en Israel, origen del nombre Har Megiddon)
 Armageddon (Warhammer)
 WWE Armageddon, evento de lucha libre profesional producido por la World Wrestling Entertainment.
 Armageddon, entrega de la saga Worms (un videojuego de estrategia por turnos). Se llama así por su arma más devastadora, el Armageddón, que al ser activada hace caer bolas de fuego desde el cielo, destrozando el escenario de juego por completo.
 Armageddon, bebida alcohólica que aumenta las hormonas.
 Armageddon, un tipo de partida de ajedrez.
 Armageddon, Novela de Leon Uris publicada en 1964.

Películas 
 Armageddon (1998), película dirigida por Michael Bay, protagonizada por Bruce Willis.
 Armageddon (1997), película protagonizada por Andy Lau.
 Armageddon (1997), película originalmente llamada Deathline, protagonizada por Rutger Hauer
 Armageddon (1995), película coreana de animación.
 Armageddon (1989), película de Hong Kong, dirigida por Wong Siu Jun.
 Armageddon (1986), animé dirigido por Hyunse Lee, llamado originalmente Amagaedun uzu.
 Armageddon (1983), película japonesa de animación, llamada en japonés Genma Taisen.
 Armageddon (1977), película francoitaliana dirigida por Alain Jessua.
 Armageddon (1969), película canadiense de ciencia ficción.
 Armageddon (1962), película soviética dirigida por Mijaíl Izrailev.